Ферна́ндо Ало́нсо () — испанские имя и фамилия: 

  (1914—2013) — кубинский танцовщик и хореограф, первый супруг Алисии Алонсо, сооснователь Кубинского национального балета. 
  (род. 1941) — испанский писатель.
  (род. 1956) — испанский инженер.
 Алонсо, Фернандо (род. 1981) — испанский автогонщик, двукратный чемпион Формулы-1.